Япония на зимних Олимпийских играх 2018 года была представлена 124 спортсменами в 6 видах спорта. На церемонии открытия право нести национальный флаг было доверено прыгуну с трамплина Нориаки Касаи, а на церемонии закрытия флаг несла конькобежка Нао Кодайра, ставшая олимпийской чемпионкой на дистанции 500 метров и серебряной медалисткой на 1000 метрах. По итогам соревнований на счету японских спортсменов было 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, что позволило сборной Японии занять 11-е место в неофициальном медальном зачёте.

Выйдя на старт квалификационного раунда в прыжках с нормального трамплина Нориаки Касай стал единоличным рекордсменом по количеству участий в зимних Олимпийских играх (8 раз подряд в 1992—2018 годах).

Медали

Состав сборной 

  Биатлон
 Микито Татидзаки
 Рина Мицухаси
 Юриэ Танака
 Фуюко Татидзаки
 Сари Фуруя
 Асука Хатисука

  Горнолыжный спорт
 Томоя Исии
 Наоки Юаса
 Аса Андо
 Харуна Исикава

  Кёрлинг
 Косукэ Мородзуми
 Юсукэ Мородзуми
 Тэцуро Симидзу
 Косукэ Хирата
 Цуёси Ямагути
 Тинами Ёсида
 Юрика Ёсида
 Мари Мотохаси
 Юми Судзуки
 Сацуки Фудзисава

  Конькобежный спорт
 Сэйтаро Итионэ
 Дзёдзи Като
 Сёта Накамура
 Такуро Ода
 Шейн Уильямсон
 Цубаса Хасэгава
 Рёсукэ Цутия
 Даити Яманака
 Ариса Го
 Эрина Камия
 Аяка Кикути
 Нао Кодайра
 Мисаки Осигири
 Аяно Сато
 Михо Такаги
 Нана Такаги

  Лыжное двоеборье
 Акито Ватабэ
 Ёсито Ватабэ
 Такихиро Ватанабэ
 Хидэаки Нагаи
 Го Ямамото

  Лыжные гонки
 Кэйсин Ёсида
 Масако Исида

  Прыжки с трамплина
 Дайки Ито
 Нориаки Касай
 Дзюнсиро Кобаяси
 Рёю Кобаяси
 Таку Такэути
 Юки Ито
 Каори Ивабути
 Юка Сэто
 Сара Таканаси

  Скелетон
 Кацуюки Миядзима
 Хироацу Такахаси
 Такако Огути

  Сноуборд
 Райбу Китаяма
 Хироаки Кунитакэ
 Юри Окубо
 Масаки Сиба
 Юто Тоцука
 Аюму Хирано
 Таку Хираока
 Рэйра Ивабути
 Куруми Имаи
 Харуна Мацумото
 Мияби Оницука
 Хикару Оэ
 Томока Такэути
 Сэна Томита
 Юка Фудзимори
 Асами Хироно

  Фигурное катание
 Рюити Кихара
 Крис Рид
 Кэйдзи Танака
 Сёма Уно
 Юдзуру Ханю
 Сатоко Мияхара
 Кана Мурамото
 Каори Сакамото
 Миу Судзаки

  Фристайл
 Нобуюки Ниси
 Наоя Табара
 Даити Хара
 Икума Хорисима
 Со Эндо
 Тайсэй Ямамото
 Юриэ Ватабэ
 Ариса Мурата
 Аяна Онодзука
 Саори Судзуки
 Рэйна Умэхара

  Хоккей с шайбой
 Юриэ Адати
 Харуна Ёнэяма
 Томоми Ивахара
 Сиори Койкэ
 Май Кондо
 Аканэ Кониси
 Ханаэ Кубо
 Ами Накамура
 Сёко Оно
 Тихо Осава
 Аои Сига
 Михо Сисиути
 Сэна Судзуки
 Судзука Така
 Аина Такэути
 Аяка Токо
 Харука Токо
 Нахо Тэрасима
 Руи Укита
 Моэко Фудзимото
 Нана Фудзимото
 Мика Хори
 Аканэ Хосоямада

  Шорт-трек
 Кэйта Ватанабэ
 Хироки Ёкояма
 Кадзуки Ёсинага
 Рёсукэ Сакадзумэ
 Аюко Ито
 Сионэ Каминага
 Сумирэ Кикути
 Юки Кикути
 Хитоми Сайто

Результаты соревнований

Биатлон 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления стран в зачёт Кубка наций в рамках Кубка мира 2016/2017. По его результатам мужская сборная Японии заняла 24-е место, в результате чего осталась без олимпийских лицензий, однако получила одно место по квоте IBU. Женская сборная, занявшая 18-е место получила право заявить для участия в соревнованиях 5 спортсменок. При этом в одной дисциплине страна может выставить не более четырёх биатлонисток.

 Мужчины

 Женщины

Бобслей

Скелетон 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании рейтинга IBSF (англ. IBSF Ranking) по состоянию на 14 января 2018 года. По его результатам сборная Японии завоевала две олимпийские лицензии в мужском скелетоне.

Мужчины

Женщины

Кёрлинг

Мужчины 

Олимпийскую лицензию в мужском кёрлинге сборная Японии получила, заняв по результатам последних двух чемпионатов мира итоговое 4-е место.

Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 2, 14 февраля, 20:05

Сессия 5, 16 февраля, 20:05

Сессия 7, 18 февраля, 9:05

Сессия 10, 20 февраля, 9:05

Сессия 12, 21 февраля, 14:05

Сессия 3, 15 февраля, 14:05

Сессия 6, 17 февраля, 14:05

Сессия 8, 18 февраля, 20:05

Сессия 11, 20 февраля, 20:05

Итог: мужская сборная Японии по кёрлингу заняла 8-е место.

Женщины 

Олимпийскую лицензию в женском кёрлинге сборная Японии получила, заняв по результатам последних двух чемпионатов мира итоговое 8-е место.
Состав

Результаты
Время местное (UTC+9).

Сессия 1, 14 февраля, 14:05

Сессия 3, 15 февраля, 20:05

Сессия 6, 17 февраля, 20:05

Сессия 9, 19 февраля, 20:05

Сессия 12, 21 февраля, 20:05

Сессия 2, 15 февраля, 9:05

Сессия 5, 17 февраля, 9:05

Сессия 8, 19 февраля, 9:05

Сессия 10, 20 февраля, 14:05

 Полуфинал
23 февраля, 20:05

Матч за 3-е место
24 февраля, 20:05

Итог: женская сборная Японии по кёрлингу стала бронзовым призёром Олимпийских игр.

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

По сравнению с прошлыми Играми в программе конькобежного спорта произошёл ряд изменений. Были добавлены соревнвнования в масс-старте, где спортсменам необходимо будет преодолеть 16 кругов, с тремя промежуточными финишами, набранные очки на которых помогут в распределении мест, начиная с 4-го. Также впервые с 1994 года конькобежцы будут бежать дистанцию 500 метров только один раз. Распределение квот происходило по итогам первых четырёх этапов Кубка мира. По их результатам был сформирован сводный квалификационный список, согласно которому сборная Японии стала обладателем 31 олимпийской лицензии на 13 дистанциях. При этом Япония вошла в число трёх стран (наряду с Нидерландами и Канадой), кому удалось завоевать все 17 квот в женской части соревнований.

Мужчины
 Индивидуальные гонки

 Масс-старт

 Командная гонка

Женщины
 Индивидуальные гонки

 Масс-старт

 Командная гонка

Фигурное катание 

Большинство олимпийских лицензий на Игры 2018 года были распределены по результатам выступления спортсменов в рамках чемпионата мира 2017 года. По его результатам сборная Японии смогла завоевать пять лицензий в одиночном катании (3 у мужчин и 2 у женщин). Для получения недостающих олимпийских квот необходимо было успешно выступить на турнире Nebelhorn Trophy, где нужно было попасть в число 4-6 сильнейших в зависимости от дисциплины. По итогам трёх дней соревнований японским спортсменам удалось завоевать лицензию в танцах на льду, благодаря второму месту Каны Мурамото и Криса Рида. Также сборная Японии получила право выступить в командных соревнованиях. В конце декабря 2017 года был обнародован состав сборной на Олимпийские игры.

Командные соревнования

Шорт-трек 

Квалификация на зимние Олимпийские игры в шорт-треке проходила по результатам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. По итогам этих турниров был сформирован олимпийский квалификационный лист, согласно которому сборная Японии попала в число восьми сильнейших в эстафетном зачёте, как у мужчин, так и у женщин. Благодаря этому японская сборная получила возможность заявить для участия в Играх по 5 спортсменов.

12 июля стало известно, что допинг-проба Кэя Сайто дала положительный результат на диуретик. Спортсмен лишился права участвовать в соревнованиях и покинул расположение сборной Японии.
 Мужчины

 Женщины

Лыжные виды спорта

Горнолыжный спорт 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. При этом НОК для участия в Олимпийских играх мог выбрать только того спортсмена, который вошёл в топ-500 олимпийского рейтинга в своей дисциплине, и при этом имел определённое количество очков, согласно квалификационной таблице. Страны, не имеющие участников в числе 500 сильнейших спортсменов, могли претендовать только на квоты категории B в технических дисциплинах. По итогам квалификационного отбора сборная Японии завоевала 4 олимпийские лицензии.

Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье 

Лыжное двоеборье остаётся единственной олимпийской дисциплиной в программе зимних Игр, в которой участвуют только мужчины. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. По итогам квалификационного отбора сборная Японии завоевала максимально возможные 5 олимпийские лицензии.

Мужчины

Лыжные гонки 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для получения олимпийской лицензии категории «A» спортсменам необходимо было набрать максимум 100 очков в дистанционном рейтинге FIS. При этом каждый НОК может заявить на Игры 1 мужчину и 1 женщины, если они выполнили квалификационный критерий «B», по которому они смогут принять участие в спринте и гонках на 10 км для женщин или 15 км для мужчин. По итогам квалификационного отбора сборная Японии завоевала 5 олимпийских лицензий категории «A», но впоследствии от трёх из них отказалась.

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Женщины
 Дистанционные гонки

Прыжки с трамплина 

Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. По итогам квалификационного отбора сборная Японии завоевала 9 олимпийских лицензий.

 Мужчины

Женщины

Сноуборд 

По сравнению с прошлыми Играми в программе соревнований произошёл ряд изменений. Вместо параллельного слалома были добавлены соревнования в биг-эйре. Во всех дисциплинах, за исключением мужского сноуборд-кросса, изменилось количество участников соревнований, был отменён полуфинальный раунд, а также в финалах фристайла спортсмены стали выполнять по три попытки. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для каждой дисциплины были установлены определённые условия, выполнив которые спортсмены могли претендовать на попадание в состав сборной для участия в Олимпийских играх. По итогам квалификационного отбора сборная Японии завоевала 20 олимпийских лицензий, но впоследствии от четырёх из них отказалась.

Мужчины
 Фристайл

 Слалом

Женщины
 Фристайл

 Слалом

Фристайл 

По сравнению с прошлыми Играми изменения произошли в хафпайпе и слоупстайле. Теперь в финалах этих дисциплин фристайлисты стали выполнять по три попытки, при этом итоговое положение спортсменов по-прежнему определяется по результату лучшей из них. Квалификация спортсменов для участия в Олимпийских играх осуществлялась на основании специального квалификационного рейтинга FIS по состоянию на 21 января 2018 года. Для каждой дисциплины были установлены определённые условия, выполнив которые спортсмены могли претендовать на попадание в состав сборной для участия в Олимпийских играх. По итогам квалификационного отбора сборная Японии завоевала 16 олимпийских лицензий, но позднее отказалась от 5 из них.

Мужчины
 Могул и акробатика

 Парк и пайп
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="200"|Соревнование
!rowspan="2" width="200"|Спортсмены
!colspan="3"|Квалификация
!colspan="4"|Финал
!rowspan="2"|Итоговое  место
|-
!1 заезд
!2 заезд
!Место
!1 заезд
!2 заезд
!3 заезд
!Место
|-
|слоупстайл
|align=left|Тайсэй Ямамото
|56,00
|70,40
|20
|colspan="4" bgcolor="honeydew"|завершил выступление
|20|}

Женщины
 Могул и акробатика Парк и пайп Ски-кросс  Хоккей 

 Женщины 

Состав

Предварительный раунд
Группа B

Время местное (UTC+9).

Плей-офф за 5-8-е места
 Полуфинал

Матч за 5-е местоИтог:''' По результатам женского хоккейного турнира сборная Японии заняла 6-е место.

Примечания

Ссылки 
 Сборная Японии на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года
 Национальный олимпийский комитет Японии
 

Япония